Le patronyme El-Azzouzi (الزوزي) Azzouzi est un patronyme Berbères d'Afrique du nord (principalement Maroc) originaire de Taza.

Rachid Azzouzi (1971-), footballeur international marocain ;
Mohamed Azzouzi (1962-), homme politique belge bruxellois ;
Yassin El-Azzouzi (1983-), footballeur franco-marocain ;

Patronyme arabe